Kyndel kan avse:

 Kyndel (krydda) – en krydda
 Kyndelkvartetten –  en stråkkvartett bildad 1941 av violinisten Otto Kyndel
 Sommarkyndel – en ettårig växt som används som krydda 
 Vinterkyndel – en flerårig växt som används som krydda

Personer
 Nils Kyndel (1905–1990), svensk kompositör och musikarrangör
 Otto Kyndel (1904–1983), svensk kapellmästare, kompositör och violinist
 Tore Kyndel (1908–1985), svensk musiker
 Ann-Marie Kyndel (1921–1999), svensk sångerska

Se även 
Kyndelsmässodagen, Jungfru Marie kyrkogångsdag

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn